La Coupe de Belgique de basket-ball, également dénommée Lotto Basketball Cup pour des raisons de sponsoring avec la loterie national, est une compétition à élimination directe de basket-ball disputée annuellement.

Formule 
Pour la saison 2021-2022, la Pro Basketball League a dévoilée un nouveau format pour la Coupe de Belgique. Les 41 équipes de deuxième et troisième division disputeront un tour préliminaire en forme de groupes jusqu'en septembre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les seizièmes de finale. 

En seizième de finale les 22 équipes seront rejoint par les dix équipes belges de première division. Se seront les équipes de division inférieure qui auront l'avantage du terrain. Les seizièmes de finale sont joués en septembre.

Les huitièmes de finale se jouent vers la fin d'octobre. A noter que les quatre premières équipes du dernier classement de première division ne pourront pas affronter d'autres équipes de D1 en huitièmes de finale.

Les quarts et demi-finales se jouent en aller retour en décembre et janvier, sauf en cas d'imprévus ou de restrictions.
La finale a lieu en mars et se joue également en aller-retour à Forest-National.

Palmarès

Tableau d'honneur 

Source : https://www.les-sports.info/basketball-coupe-de-belgique-presentation-palmares-sup408.html

Notes et références

Liens externes 
 Basket Belgium
 Site de référence sur l'actualité du basket belge 

Coupe de Belgique de basket-ball